Gušteri, podred životinja iz razreda gmazova
 Gušteri (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik, BiH
 Gušter (riba), riba iz porodice Synodontidae
 Gušter (top), top na dubrovačkoj tvrđavi Lovrijencu
 Gušterica (zviježđe), jedno je od 88 modernih zviježđa